Benja steht für:

 die russische Kurz- und Koseform der Namen Benedikta bzw. Benedikt und Rubentij (Ruben)
 eine im Spanischen übliche Kurzform von Benjamin (Vorname)
 Benjamín Martínez (* 1987), genannt Benja, spanischer Fußballspieler
 Šimun Kožičić Benja (um 1460–1536), kroatischer Adeliger und Bischof von Modruš
 Benja (Altes Ägypten), genannt Paheqamen, altägyptischer Beamter

Siehe auch:
 Benya